Roszko:
 Damian Roszko
 Grzegorz Tadeusz Roszko
 Jacek Roszko
 Janusz Roszko
 Kazimierz Roszko

Zobacz też 
 Roszkowski
 Roszkowice